Савио има више значења:
 Савио (река)
 Савио (фудбалер)
 Савио (Падова)
 Савио (Равена)